PNY eller Pny kan syfta på:

PNY Technologies, en amerikansk tillverkare av lagringsminnen.
PNy, förkortning för Partiet Nyans, ett politiskt parti i Sverige, grundat 2019.
IATA-kod för Pondicherry Airport.
Pny, ISO 639-3-kod för språket Pinyin.